Alta Floresta kan syfta på:

Brasilien 

 Alta Floresta (kommun), Mato Grosso, 
 Alta Floresta (kommunhuvudort), Mato Grosso, 
 Alta Floresta Aeroporto

Robotskapade Brasilienförgreningar